«Патола» — специфічне ткацтво в Індії.
 Володимир Патола (нар. 1988) — український поет, журналіст.